Il campionato del mondo femminile di scacchi del 2008 è il 30º campionato del mondo femminile di scacchi organizzato dalla FIDE. Si è svolto a Nal'čik dal 28 agosto al 18 settembre, ed è stato vinto dalla russa Aleksandra Kostenjuk, che in finale ha vinto per 2,5-1,5 sulla quattordicenne prodigio Hou Yifan.

Il campionato consiste in un torneo ad eliminazione diretta tra 64 giocatrici sul modello dei tornei di tennis, in cui gli accoppiamenti sono stati decisi in funzione del punteggio Elo delle scacchiste a parte la campionessa in carica Xu Yuhua considerata come testa di serie nº1. Ogni incontro consiste di due partite in cui le giocatrici si scontrano una volta col Bianco ed una col Nero. In caso di parità vengono giocate delle partite di spareggio a tempo ridotto. L'incontro di finale invece si è disputato sulle quattro partite.

Non tutte le aventi diritto hanno partecipato al campionato: diverse giocatrici, per scelta personale o della loro federazione nazionale, hanno deciso di rinunciare alla partecipazione a causa dell'alta tensione militare nella zona tra truppe russe e georgiane all'epoca del torneo (vedi oltre). Tra le assenze di spicco, da segnalare quelle di Judit Polgár (prima nella classifica mondiale, ma che in ogni caso non ha mai giocato per il titolo mondiale femminile) e Xie Jun (terza nella classifica mondiale).

Partecipanti
Segue l'elenco delle partecipanti al campionato ordinato per testa di serie.

Xu Yuhua (), 2483, GM
Humpy Koneru (), 2622, GM
Hou Yifan (), 2557, WGM
Antoaneta Stefanova (), 2550, GM
Pia Cramling (), 2544, GM
Marie Sebag (), 2529, GM
Zhao Xue (), 2522, GM
Tat'jana Kosinceva (), 2511, IM
Aleksandra Kostenjuk (), 2510, GM
Viktorija Čmilytė (), 2508, IM
Anna Muzyčuk (), 2504, WGM
Ruan Lufei (), 2499, WGM
Natalja Žukova (), 2489, WGM
Maia Chiburdanidze (), 2489, GM
Hoang Thanh Trang (), 2487, GM
Elisabeth Pähtz (), 2481, WGM
Anna Ušenina (), 2476, WGM
Monika Soćko (), 2473, IM
Irina Krush (), 2470, IM
Inna Haponenko (), 2468, IM
Lela Javakhishvili (), 2461, IM
Dronavalli Harika (), 2461, IM
Nadežda Kosinceva (), 2460, IM
Ekaterina Korbut (), 2459, WGM
Hanna Zatons'kych (), 2446, IM
Shen Yang (), 2445, WGM
Lilit' Mkrtčyan (), 2436, IM
Tania Sachdev (), 2432, IM
Nataša Bojković (), 2423, WGM
Iweta Rajlich (), 2417, IM
Maia Lomineishvili (), 2414, IM
Nino Khurtsidze (), 2413, IM
Svetlana Matveeva (), 2412, IM
Sopiko Khukhashvili (), 2408, WGM
Bathuyang Mongontuul (), 2406, WGM
Ju Wenjun (), 2389
Tan Zhongyi (), 2387
Eva Moser (), 2383, IM
Ketino Kachiani-Gersinska (), 2374, IM
Tea Bosboom-Lanchava(), 2358, IM
Sopio Gvetadze (), 2355, WIM
Nisha Mohota (), 2354, WGM
Vera Nebolsina (), 2350, WGM
Claudia Amura (), 2345, WGM
Zhang Jilin (), 2344, WGM
Elena Sedina (), 2344, IM
Sabina Foisor (), 2337, WIM
Le Thanh Tu (), 2325, WIM
Ilaha Kadimova (), 2324, WGM
Maritza Arribas Robaina (), 2323, WGM
Nguyễn Thị Thanh An (), 2323, WGM
Katherine Rohonyan (), 2321, WGM
Irina Zakurdjaeva (), 2308, WGM
Maria Velčeva (), 2281, WGM
Valentina Golubenko (), 2271, WIM
Atousa Pourkashiyan (), 2269, WIM
Nafisa Muminova (), 2242
Marisa Zuriel (), 2231, WIM
Anna Gasik (), 2211, WFM
Sarai Sánchez Castillo (), 2202, WGM
Karen Zapata (), 2180, WIM
Mona Khaled (), 2007, WIM
Yorsa Alaa El Din (), 1959
Anzel Solomons (), 1895, WIM

Ritiri
La statunitense Irina Kush si è rifiutata di partecipare citando la mancanza di sicurezza dovuta agli avvenimenti dell'estate del 2008 nel nord del Caucaso. Il 12 agosto, dopo l'inizio degli scontri in Ossezia del sud, sei scacchiste georgiane (Maia Chiburdanidze, Lela Javakhishvili, Maia Lomineishvili, Nino Khurtsidze, Sopiko Khukhashvili e Sopio Gvetadze) hanno pubblicato una lettera aperta, appoggiata anche da altre giocatrici, in cui chiedevano di spostare la manifestazione in una sede più sicura. il 15 agosto la Federazione Scacchi della Georgia ha pubblicato a sua volta una lettera aperta in cui affermava che le giocatrici georgiane si sarebbero ritirate se la sede del campionata non fosse stata spostata in un altro paese. La giocatrice canadese Natalia Khoudgarian ha dichiarato che si sarebbe ritirata se la sede non fosse stata spostata, così come l'argentina Claudia Amura.

Il presidente della FIDE, Kirsan Iljumžinov ha risposto con due lettere aperte del 13 e 19 agosto in cui ha confermato che il campionato si sarebbe tenuto a Nal'čik, appellandosi affinché le giocatrici tenessero separati sport e politica.

In totale 11 giocatrici non si sono presentate al campionato. Oltre alle sei scacchiste georgiane, si sono ritirate anche Marie Sebag (Francia), Irina Krush (USA), Ekaterina Korbut (Russia), Tea Bosboom-Lanchava (Paesi Bassi) e Karen Zapata (Perù).

Calendario
1º turno: 29 agosto e 30 agosto, eventuali spareggi il 31 agosto
2º turno: 1º settembre e 2 settembre, eventuali spareggi il 3 settembre
3º turno: 4 settembre e 5 settembre, eventuali spareggi il 6 settembre
Quarti di finale: 7 settembre e 8 settembre, eventuali spareggi il 9 settembre
Semifinali: 10 settembre e 11 settembre, eventuali spareggi il 12 settembre
Finali: dal 14 settembre al 17 settembre, eventuali spareggi il 18 settembre.

Risultati

Note

Collegamenti esterni 

Scacchi nel 2008
2008 F
Scacchi in Russia